Liangying (kinesiska: 两英) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 320 kilometer öster om provinshuvudstaden Guangzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Liangying är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Xiashan,  km öster om Liangying. Omgivningarna runt Liangying är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Guangdong

WP:Projekt Kina